Plusieurs îles sont nommées île Hunter :
 Île Hunter (Pacifique Sud), dans l'océan Pacifique, France (Nouvelle-Calédonie) ;
 Île Hunter (Canada), au large de la Colombie-Britannique, Canada ;
 Île Hunter (Tasmanie), dans le détroit de Bass entre la Tasmanie et l'Australie ;
 Île Hunter (New York), New York, États-Unis ;
 , dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au sud du Chili.